Partido Humanista puede referirse a

 Partido Humanista (Alemania)
 Partido Humanista (Argentina)
 Partido Humanista (España)
 Partido Humanista (Italia)
 Partido Humanista de Bolivia
 Partido Humanista de Chile
 Partido Humanista de Montes de Oca (Costa Rica)
 Partido Humanista de Portugal
 Partido Humanista de Uruguay
 Partido Humanista Paraguayo 
 Partido de los Humanistas (Alemania) 
 Partido Humanista de Guatemala
 Partido Humanista de la Solidaridad (Brasil)
 Partido Humanista de México
 Partido Humanista Peruano

Movimiento humanista